Skotobaena är ett släkte av kräftdjur. Skotobaena ingår i familjen Cirolanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Skotobaena